

Монмет — місто, штат Іллінойс
 Монмет — місто, штат Айова
 Монмет — місто, штат Мен
 Монмет — місто, штат Орегон
 Монмет — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Див. також 
 Монмут